Bunium elvendia är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Georg Oscar Drude. Bunium elvendia ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
elvendia